Synagoga Eliasza Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Dzielnej 29
 Synagoga Eliasza Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Kamiennej 20